Neu! – niemiecka grupa muzyczna.
 Neu lub Neu- w niemieckich nazwach, oznacza nowy, np. Neu Zauche, Neu-Anspach, Neubeuern